Simović (Симовић) est un patronyme serbe dérivé du prénom Simo, et notamment porté par :
 Dušan Simović (1882-1962) est un général serbe ;
 Janko Simović (né en 1986) est un footballeur monténégrin ;
 Ljubomir Simović (né en 1935) est un poète serbe ;
 Zoran Simović (né en 1954) est un footballeur monténégrin.

Notes et références